Graur  ist der Familienname folgender Personen:

Alexandru Graur (1900–1988), rumänischer Linguist, Latinist, Romanist und Rumänist
Dan Graur, amerikanischer Biologe und Hochschullehrer
Valeriu Graur (* 1940), Aktivist der moldawischen Frontului Patriotic Național und politischer Gefangener in der ehemaligen Sowjetunion